Шура-Бура — составная фамилия. Известные носители:

 Шура-Бура, Борис Лукич (1906—1982) — советский эпидемиолог, профессор, полковник медицинской службы.
 Шура-Бура, Михаил Романович (1918—2008) — советский и российский учёный-программист, педагог.